

Patronyme

Personnalités réelles 
 Al Parker (1952-1992), acteur et réalisateur de films pornographiques américain ;
 Alan Parker (1944-2020), réalisateur britannique ;
 Alan Parker (1944-), compositeur et guitariste britannique ;
 Albert Parker (1885-1974), réalisateur américain ;
 Alex H. Parker (1987-), astronome américain ;
 Alex Parker (1935-2010), footballeur écossais ;
 Alton Parker (1852-1926), homme politique américain ;
  ;
 Andrew Parker (1962-), haut fonctionnaire britannique ;
  (19?-), illustrateur anglais de livres pour enfants ;
 Annise Parker (1956-), femme politique américaine, maire de Houston ;
 Anthony Parker (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Axelle Parker (1987-), actrice pornographique, djette et chanteuse française ;
 Barbara Parker (1947-2009), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Bernard Parker (1986-), joueur de football sud-africain ;
 Bobby Parker (1937-2013), bluesman américain ;
 Bonnie Parker (1910-1934) gangster américaine ;
 Bridget Parker (1939-), cavalière britannique de concours complet ;
 Camilla Parker Bowles (née en 1947), épouse du prince Charles ;
 Candace Parker (1986-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Cecil Parker (1897-1971), acteur britannique ;
 Charlie Parker (1920-1955), saxophoniste alto américain ;
 Cheyenne Parker (1992-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Clifton Parker (1905-1989), compositeur britannique ;
 David Parker (né en 1951), ingénieur du son américain ;
 Denise Parker (1973), archère américaine ;
 Devante Parker (1993-), joueur américain de football américain ;
 Dorothy Parker (1893-1967), poétesse américaine ;
 Edith Parker (19?-20?), joueuse de tennis américaine ;
 Eleanor Parker (1922-2013), actrice américaine ;
 Ernie Parker (1883-1918), joueur de tennis australien ;
 Eugene Parker (1927-2022), astrophysicien américain ;
 Evan Parker (né en 1944), saxophoniste de jazz anglais ;
 Fess Parker (1924-2010), acteur américain ;
 Frank Parker (1916-1997), joueur de tennis américain ;
  ;
 Gerald Parker (vers 1955), tueur en série américain ;
 Graham Parker (1950-), chanteur et compositeur de rock anglais ;
 Hampton Wildman Parker (1897-1968), herpétologiste américain ;
 Horatio Parker (1863-1919), compositeur américain de musique classique ;
  ;
 Ingrid J. Parker (1936-), romancière américaine, auteur de roman policier historique ;
 Isaac Parker (1838-1896), juge américain ;
 , (1854-1934), général de brigade américain ;
 James Parker, pasteur et chaufournier anglais ;
 Jamie Parker (1979-), comédien britannique ; 
  ;
 Jean Parker (1915-2005), actrice américaine ;
  ;
 Jim Parker (1934-2005), joueur américain de football américain ;
 John Carl Parker (1926-), compositeur américain de séries télévisées ;
  ;
 Jos Parker (1853-1916), nom de plume d'un écrivain français qui a aussi écrit en breton ;
 Joseph Parker (1992-), boxeur néo-zélandais ;
 Josh Parker (1990-), footballeur antiguais ;
 Kay Parker (1944-2022) actrice pornographique britannique ;
 Kelly Parker (1981-), joueuse de soccer canadienne ;
 Kevin Parker (1986), chanteur du groupe australien Tame Impala ;
 Kiara Parker (née en 1996), athlète américaine ;
 Lara Parker (née en 1937), actrice américaine ;
 Lauren Parker (née en 1988), triathlète australienne ;
 Lawton S. Parker (1868-1954), peintre américain ;
 Leni Parker (née en 1966), actrice canadienne ;
 Maceo Parker (né en 1943), saxophoniste américain ;
 Madison Parker (née en 1989), actrice pornographique hongroise ;
 Marlon Parker (19?-), entrepreneur social sud-africain ;
 Mary-Louise Parker (née en 1964), actrice américaine ;
 Molly Parker (née en 1972), actrice et productrice canadienne ;
 Naomi Parker (1921-2018), serveuse américaine ;
 Nate Parker, (né en 1979), acteur américain ;
 Nico Parker (née en 2004), actrice britannique ;
 Nicole Ari Parker (née en 1970), mannequin et actrice américaine ;
 Nicole Frances Parker (née en 1970), actrice américaine ;
 Oliver Parker (né en 1960), réalisateur britannique ;
 Olivia Parker (née en 1941), photographe américaine ;
  ;
Pat Parker (1944-1989), poétesse afro-américaine ;
Patricia Parker (1996-), catcheuse américane ;
 Peter Parker (1721-1811), amiral britannique, membre du Parlement, ami et mécène de Horatio Nelson ;
 Philip M. Parker (1960-), inventeur, écrivain et économiste américain ;
 Quanah Parker (c. 1840-1911), chef indien ;
 Ray Parker, Jr. (né en 1954), chanteur, guitariste, auteur et producteur américain ;
 Richard Anthony Parker (1905-1993), égyptologue américain ;
  ;
 Rozsika Parker (1945-2010), psychothérapeute, historienne de l'art, écrivain et féministe britannique ;
Samuel Parker (1640-1687), théologien anglais, évêque d'Oxford ;
 Sarah Jessica Parker (née en 1965), actrice américaine ;
  ;
 Sean Parker (né en 1979), entrepreneur et homme d'affaires américain ;
 Smush Parker (1981-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Suzy Parker (1932-2003), mannequin, et actrice américaine ;
 T. Jefferson Parker (1953-), écrivain américain, auteur de romans policiers ;
 Terence Parker (1984-), joueur français de basket-ball ;
 Theodore Parker (1810-1860), théologien américain ;
  ;
  ;
 Tony Parker (1982-), joueur français de basket-ball ;
 Trey Parker (1969-), réalisateur américain ;
  ;
 William Kitchen Parker (1823-1890), médecin et naturaliste britannique ;
 Willie Parker (1980-), joueur américain de football américain.

Personnages de fiction 

 Parker, un personnage de la série télévisée américaine Leverage ;
 Parker, un personnage créé par Donald E. Westlake, voleur professionnel ; 
 Aloysius Parker, un personnage de la série télévisée britannique Les Sentinelles de l'air ;
 Léa Parker, un personnage principal de la série éponyme de M6, interprété par Sonia Rolland ;
 Parker et Badger, des personnages de la bande dessinée de Marc Cuadrado ;
 Peter Parker, la véritable identité de Spider-Man ;
 Charlie Parker, un personnage de romans de John Connolly ;
 Mademoiselle Parker, (Ms Parker en VO), un personnage de la série télévisée Le Caméléon.

Prénom

Pseudonyme 

 Colonel Parker (1909-1997), de son vrai nom Andreas Cornelius van Kuijk, impresario exclusif d'Elvis Presley.
 Teddy Parker, nom de scène de Claus Herwig (1938-2021), chanteur allemand.

Toponyme 

 Parker, une ville de l'État de l'Arizona ;
 Parker, une ville de l'État du Colorado ;
 Parker, une ville de l'État du Dakota du Sud ;
 Parker, une ville de l'État de Floride ;
 Parker, une ville de l'État de l'Idaho ;
 Parker, une ville située au Kansas ;
 Parker, une ville de l'État de Pennsylvanie ;
 Parker, une ville de l'État du Texas.

Économie 
 Parker (anciennement Parker Brothers), un éditeur de jeux de société ;
 Parker, un fabricant de stylos et stylo-plumes.

Cinéma et télévision 
 Parker Lewis ne perd jamais, série télévisée américaine (1990-1993) ;
 Mrs Parker et le Cercle vicieux, film américain (1994) ;
 , film britannique de  (1985) ;
 Parker, film américain de Taylor Hackford (2013).

Littérature 
 Les Sœurs Parker, série de romans américains de Caroline Quine.

Divers 
 Tony Parker Show, émission de radio sur le basket-ball ;
 Prix Virginia-Parker, prix canadien de musique classique ;
 Luna Parker, groupe de musique français ;
 Gélose Baird Parker, milieu de culture (biologie) ;
 Affaire Parker-Hulme, crime perpétré en 1954 ;
 Parker, sonde solaire spatiale de la NASA ;

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais